ТТП — многозначная аббревиатура:
 ТТП — Тайна третьей планеты
 ТТП — телевизионный трансляционный пункт
 ТТП — теорема о трех перпендикулярах
 ТТП — территориально-транспортное планирование
 ТТП — территории традиционного природопользования
 ТТП — технологическая транспортная подсистема
 ТТП — типизирование технологических процессов
 ТТП — типовой технологический процесс
 ТТП — торгово-транспортный переход
 ТТП — трамвайно-троллейбусное предприятие
 ТТП — транспортная технологическая подсистема
 ТТП — транспортно-технологическая подсистема
 ТТП — транспортно-транзитная политика
 ТТП — Транстихоокеанское партнёрство
 ТТП — транстрикуспидальный поток
 ТТП — тромботическая тромбоцитопеническая пурпура
 ТТП — тупой твердый предмет
 ТТП — тяжкие телесные повреждения
 ТТП — тяжёлый танковый полк (см. Список сокращённых обозначений частей и подразделений вооружённых сил)
 ТТП — Техрик-е Талибан Пакистан

См. также 
  — аббревиатура латиницей